Distretto di Barranca – distretto del Perù nella regione di Lima 
Distretto di Barranca – distretto del Perù nella regione di Loreto